VBC Casalmaggiore  – żeński klub piłki siatkowej z Włoch. Został założony w 2008 z siedzibą w mieście Casalmaggiore jako VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore. Od sezonu 2013/14 występuje w Serie A pod nazwą Pomì Casalmaggiore.

Polki w klubie

Sukcesy 
Mistrzostwo Włoch: 
  2015
Superpuchar Włoch: 
  2015
Liga Mistrzyń:
  2016
Klubowe Mistrzostwa Świata:
  2016

Kadra

Sezon 2022/2023 

 Pierwszy trener:  Andrea Pistola

Sezon 2021/2022 

 Pierwszy trener:  Martino Volpini

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Polina Rəhimova (od 12.10.2021)(Sesi/Vôlei Bauru)
|colspan="3"| Katerina Zhidkova (do 08.11.2021)(Muratpaşa Belediyesi)

Sezon 2020/2021 

 Pierwszy trener:  Carlo Parisi

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Ananda Cristina Marinho (od 08.10.2020)(Dentil/Praia Clube)
|colspan="3"| Carli Lloyd (do 2020)(urlop macierzyński)
|-
|colspan="2"|
|colspan="3"| Elica Wasilewa (do 27.11.2020)()

Sezon 2019/2020 

 Pierwszy trener:  Marco Gaspari

Sezon 2018/2019 
 Pierwszy trener:  Marco Gaspari

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Katarzyna Skorupa (od 31.01.2019)
|colspan="3"| Polina Rəhimova (do 26.01.2019)(THY Stambuł)

Sezon 2017/2018 

 Pierwszy trener:  Marcello Abbondanza/ Cristiano Lucchi

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Cristino Lucchi (od 14.11.2017)
|colspan="3"| Marcello Abbondanza (I trener)(do 14.11.2017)(Chemik Police)
|-
|colspan="2"| Andrea Drews (od 17.01.2018)(SAB Volley Legnano)
|colspan="3"| Zeng Chunlei (do 28.11.2017)(Beijing BAW)
|-
|colspan="2"| Maret Balkestein-Grothues (od 02.01.2018)(Chemik Police)
|colspan="3"| Sarah Pavan (do 03.01.2018)
|-
|colspan="2"| Megan Cyr (od 18.10.2017)
|colspan="3"| Megan Cyr (do 12.12.2017)

Sezon 2016/2017 

 Pierwszy trener:  Giovanni Caprara

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Lorena Zuleta (od 09.01.2017)(Zhetysu VC)
|colspan="3"| Tamara Sušić (do 20.01.2017)

Sezon 2015/2016 

 Pierwszy trener:  Massimo Barbolini

Sezon 2014/2015 

 Pierwszy trener:  Davide Mazzanti

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"|
|colspan="3"| Valentina Zago (do 23.01.2015)(ES Le Cannet-Rocheville)

Sezon 2013/2014 

 Pierwszy trener:  Alessandro Beltrami

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Taismary Agüero (od 30.01.2014)
|colspan="3"|

Sezon 2012/2013 
 Pierwszy trener: Milano Gianfranco/ Claudio César Cuello

|-
!colspan="7"| Zmiany kadrowe w trakcie sezonu
|-
!colspan="2"| Przyszła
!colspan="3"| Odeszła
|-
|colspan="2"| Claudio César Cuello (I trener)(od 13.02.2013)(Assicuratrice Milanese Volley Modena)
|colspan="3"| Milano Gianfranco (I trener)(do 11.02.2013)
|-
|colspan="2"| Serena Malvestito (od 16.01.2013)(Volley 2002 Forlì Bolonia)
|colspan="3"|

Zobacz też 
 Serie A1 siatkarek (2013/2014)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil klubu na oficjalnej stronie Serie A1  [dostęp: 2013-09-26. ]

Włoskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 2008